Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Upper Austria Ladies Linz 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. November 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
2021